Ма́ттинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Маттинен, Йорма (род. 1955) — финский химик.
  (род. 1963) — финский спортсмен.